Феш () — французская фамилия. Известные носители:
 Феш, Жак (1930—1957) — французский преступник, убийца.
 Феш, Жозеф (1763—1839) — французский кардинал.

 Феш — населённый пункт в Иране, провинция Керманшах, шахрестан Кенгавер